Barnim X, o según otra numeración Barnim XII (15 de febrero de 1549, Wolgast - 1 de septiembre de 1603, Szczecin), fue un duque de Pomerania y un miembro de la Casa del Grifo. Administró desde 1569  el distrito de Rügenwalde. Desde 1600 hasta su muerte, gobernó en Pomerania-Stettin.

Biografía 
Barnim era el sexto vástago del Duque Felipe I de Pomerania-Wolgast y de su esposa María de Sajonia. Felipe murió en 1560 y fue sobrevivido por cinco de sus hijos varones; además de Barnim, estaban sus hermanos mayores Juan Federico (1542-1600), Bogislao XIII (1544-1606) y Ernesto Luis (1545-1592) y el hermano menor de Barnim, Casimiro VI (1557-1605). Un gobierno tutelado fue establecido para todos los hermanos. Este consistía del Lord Chambelán Ulrich von Schwerin como regente y un consejo de regencia de once personas.

Barnim y su hermano Ernesto Luis estudiaron desde 1563 en la Universidad de Wittenberg, donde vivieron hasta 1565 en la casa de Martín Lutero, el hijo del reformador Martín Lutero. En Wittenberg sirvió como Rector en el semestre de verano de 1564.

En 1569 el gobierno en Pomerania fue reorganizado. El Duque Barnim IX, quien no tenía hijos supervivientes, abdicó en favor de sus primos segundos Juan Federico y Barnim X. Barnim renunció a la co-regencia y acordó con su hermano que gobernaría el distrito de Rügenwalde. El 25 de julio de 1569, la división de Pomerania fue establecida en el Tratado de Jasenitz.

También en 1569, fue planificado un matrimonio con una princesa polaca, pero esto no se concretó. En Rügenwalde Barnim reinó desde 1569 en reclusión tranquila con una economía razonable. En 1581 contrajo matrimonio con Ana María de Brandeburgo, una hija del Elector Juan Jorge de Brandeburgo. El matrimonio no produjo hijos.

Después de la muerte de Juan Federico en 1600 Barnim lo sucedió como gobernante de Pomerania-Stettin. En 1602 se trasladó de Rügenwalde a la ciudad capital de Stettin. En Rügenwalde, fue sucedido por su hermano menor Casimiro VI.

Barnim no disfrutó del gobierno en Pomerania-Stettin. Juan Federico había vivido más allá de sus posibilidades, dejando substanciales deudas y distritos comprometidos con sus acreedores. Barnim cortó gastos, lo que lo hizo impopular. Murió el 1 de septiembre de 1603 en Stettin, y fue enterrado en la Iglesia del Castillo en Stettin. No dejó hijos. Su viuda Ana María murió en 1618 en su sede de viudez en Wolin.

Normalmente, el hijo menor de Barnim, Casimiro, lo habría sucedido como gobernante de Pomerania-Stettin. Sin embargo, Casimiro decidió a favor de su hermano mayor Bogislao XIII, quien a su vez, eligió a su hijo Felipe II como Regente.

Numeración 
La numeración de los gobernantes de la Casa del Grifo siempre ha sido complicada. Desde antiguo ha habido diferencias, que causaron cierta confusión. La moderna interpretación de Barnim como "el décimo" resulta de contar solo los miembros de la Casa del Grifo, que alcanzaron la edad adulta. Si se cuenta incluso a aquellos que murieron siendo niños, sería Barnim XII. Este numeral era común en la antigua literatura.

Ancestros

Véase también 
 Casa del Grifo

Referencias

Bibliografía 
 Martin Wehrmann: Genealogy of the Pomeranian Dukes, Verlag Leon Sauniers Buchhandlung, Stettin 1937, p. 122-123.
 Martin Wehrmann: History of Pomerania, vol. 2, Second Edition, Verlag Friedrich Andreas Perthes, Gotha 1921. (Reprinted: Augsburg 1992, )

Duques de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII